NGC 5625 est une galaxie spirale située dans la constellation du Bouvier à environ  d'années-lumière de la Voie lactée. NGC 5625 a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1827.

Selon la base de données Simbad, NGC 5625 est une galaxie à noyau actif.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 5625 sur le site du professeur C. Seligman
 

5625
Constellation du Bouvier
Galaxie spirale
Galaxie active
Objet céleste découvert en 1827
Objet céleste découvert par John Herschel